Лејксајд има више значења:
 Лејксајд (Флорида)
 Лејксајд (Вирџинија)
 Лејксајд (Калифорнија)
 Лејксајд (Монтана)
 Лејксајд (Охајо)
 Лејксајд (Ајова)
 Лејксајд (Тексас)
 Лејксајд (Колорадо)
 Лејксајд (Мисури)
 Лејксајд (Орегон)
 Лејксајд (округ Сан Патришио, Тексас)